Glaukides  (altgriechisch , lateinisch Glaucides) ist der Name folgender Personen:

 Glaukides (Bildhauer), griechischer Erzgießer
 Glaukides (Mediziner)
 Glaukides von Abydos